Schiøler ist der Familienname folgender Personen:

 Eiler Theodor Lehn Schiøler (1874–1929), dänischer Bankier
 Torben Schioler (1939/1940–2007), dänischer Filmeditor und -regisseur
 Victor Schiøler (1899–1967), dänischer Pianist